Радвањице могу бити:

 Радвањице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Радвањице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република